Калитинка — название населённых пунктов:

 Калитинка — деревня в Каргопольском районе Архангельской области России.
 Калитинка — село в Шаргородском районе Винницкой области Украины.